Юрва:
 Юрва — река в Архангельской области, приток Мезенской Пижмы
 Юрва, Матти — финский певец, чечёточник, актёр, мультиинструменталист, композитор 1930-х годов